Hok (Zweden), plaats in Zweden;
 hok (ruimte), kleine afgesloten ruimte.